Grimsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grimsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Grimsjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (46,1 ha)
Grimsjön (Nydala socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Grimsjön (Vrigstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (4,02 ha)
Grimsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (1,44 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn